Плантад ():

 Плантад, Франсуа (1670—1741) — французский астроном;
 Плантад, Шарль-Анри (1764—1839) — французский композитор.